Влади́мир Само́йленко:
 Самойленко, Владимир Иванович (Самийленко; 1864—1925) — украинский поэт, драматург и переводчик.
 Самойленко, Владимир Семёнович (1896—1987) — советский метеоролог, доктор географических наук, профессор.